Costanza di Sicilia, figlia del Gran Conte Ruggero I d'Altavilla.
Costanza I di Sicilia (o Costanza d'Altavilla; 1154-1198), figlia di Ruggero II, regina di Sicilia, imperatrice moglie di Enrico VI di Svevia e madre di Federico II di Svevia.
Costanza di Sicilia, (1183-1222), figlia di Alfonso II d'Aragona, Imperatrice e consorte di Federico II di Svevia. Regina consorte d'Ungheria, di Sicilia e dei Romani, fu madre di Enrico VII di Hohenstaufen. In prime nozze, invece, aveva sposato nel 1198 Eimerico I d'Ungheria, da cui ebbe Ladislao III (1199-1205), futuro re d'Ungheria. 
Costanza II di Sicilia (1249-1302), regina di Sicilia, figlia di Manfredi di Svevia e moglie di Pietro d'Aragona.